Quatre navires de la Royal Navy ont reçu le nom de HMS Tenedos, d'après l'île du même nom :

 le , une frégate de cinquième rang de 38 canons lancée en 1812 ;
 le , un sloop à vapeur de  lancé en 1870 ;
 le HMS Tenedos, un navire de stockage pour destroyers à Devonport. Anciennement HMS Triumph, il est renommé Tenedos en 1904 ;
 le , un destroyer de  lancé en 1918 et coulé en 1942.

Source 
 

Tenedos